Kasum-Ismailov kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Qasım İsmayılov, ort, Sjämkir, 
 Goranboy (distriktshuvudort i Azerbajdzjan), Goranboj, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar